Sezon 2008 w ADAC GT Masters – druga edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 10 maja na Motorsport Arena Oschersleben, a zakończył się 18 października na Sachsenringu, po rozegraniu 14 rund.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ADAC GT Masters

2008
2008 w sportach motorowych
2008 w Niemczech
2008 w Holandii